Marco Rusconi (Malnate, 14 november 1979 - Como, 14 november 2003) was een Italiaans wielrenner die één seizoen uitkwam voor Quick Step. Hij overleed in 2003 op zijn verjaardag aan een hartstilstand. Hij had geen ereplaatsen achter zijn naam en naar eigen zeggen niet de intentie om professioneel wielrenner te worden.

Te zijner nagedachtenis wordt er sinds 2004 elk jaar de Trofeo Marco Rusconi ingericht. Dit is een eendagswedstrijd voor U23-renners die wordt betwist in de maand september in de provincie Como in Noord-Italië.

Rusconi was de zwager van wielrenner Luca Paolini.

Erelijst 
Geen

Grote rondes 
Geen

Externe link

Referenties 

Rusconi, Marco